ZYB steht für:
 standardisiertes Rufzeichen für Fernsehstationen in Südamerika (ergänzt durch eine Nummer)

Zyb steht für:
 R-27 (Rakete) „Zyb“, sowjetische U-Boot-gestützte Mittelstreckenraketen

zyb steht für:
 Yongbei Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung